Morroagudensi – abitanti di Morro Agudo de Goiás
Morroagudensi – abitanti di Morro Agudo